Ильясов Барый Галеевич   () — советский инженер-электромеханик, член-корреспондент АН РБ (2006), доктор технических наук (1983), профессор (1985), заслуженный деятель науки и техники РФ (1994) и РБ (1990), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007), изобретатель СССР (1985), заслуженный изобретатель БАССР (1980).

Биография 
Ильясов Барый Галеевич   родился 13 июня 1939 года в поселке Бурибай Хайбуллинского района БАССР.

В 1962 году окончил Московский авиационный институт. После окончания института работал в уфимском машиностроительном КБ "Союз" (1962–1967).  С 1967 по 1971 год учился в аспирантуре.

С 1971 года преподает в Уфимском государственном авиационном институте: заведующий кафедрой (с 1980 г.), одновременно c 1988 года -  декан факультета, проректор по научной работе (1989–1991). С 1992 года -  заведующий лабораторией Института механики УНЦ РАН.

Научные работы Ильясова Барыя Галеевича посвящены системному анализу, теории автоматического управления сложными динамическими объектами (авиационными двигателями, энергоустановками, производственными, социально-эколого-экономическими объектами).
Им был разработаны алгоритмы и иерархические модели процессов управления сложными техническими объектами в критических ситуациях; новые математические модели и алгоритмы систем интеллектуального управления многопродуктовым производством как динамическим объектом "ресурсы–продукция", а также модель функционирования производственной системы в конкурентных условиях рынка сбыта и алгоритмы принятия эффективных управленческих решений в неопределенных рыночных ситуациях. Р

Барый Галеевич  подготовил 16 докторов и 51 кандидатов наук. Является председателем докторских советов (1991–2014).

Труды 
Ильясов Барый Галеевич  - coавтор около 570 публикаций, включая 28 монографий, 132 авторские свидетельства СССР и 3 патента России.

Проектирование систем автоматического управления ГТД. Нормальные и нештатные режимы. - М.: Машиностроение, 1981;

Управление гибким автоматизированным производством. - Уфа: Башкнигоиздат, 1988;

Оптимизация многомерных систем автоматического управления ГТД ЛА. - М.:

Машиностроение, 1989; Адаптивные системы автоматического управления ГТД ЛА. - М.: МАИ, 1994.

Проблемы управления сложными динамическими объектами в критических ситуациях на основе знаний. М.: Машиностроение, 2003 (соавтор).

Advanced multivariable control systems of aeroengines (Современные многосвязные системы управления авиационными двигателями). China: BHAA Publish House, Beijing, 2005 (соавтор).

Интеллектуальные системы управления и контроля газотурбинных двигателей / Под ред. академика С.Н. Васильева М.: Машиностроение, 2008 (соавтор).

Награды и звания 
Заслуженный изобретатель БАССР(1980). Заслуженный деятель науки и техники БАССР(1990).

Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994).

За внедрение изобретения созданного после 20 августа 1973 года вручен знак "Изобретатель СССР".

Медали Федерации Космонавтики: академика С.П. Королева (1991), Ю.А. Гагарина (1995).

Лауреат премии АН РБ имени Р.Р. Мавлютова (2005),

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М.А. Ильгамов т. 3. З-К. 2007. -672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
http://www.anrb.ru/blog/alias/ilyasov

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Инженеры-электромеханики